

Таблица Intel 64 микропроцессоров

Примечания

Ссылки 
 Характеристики микропроцессоров Intel
 Расширенный поиск микропроцессоров

Микропроцессоры фирмы Intel